Petrovca este o localitate din componența comunei Mereni din raionul Anenii Noi, Republica Moldova.

Localități din raionul Anenii Noi